Іґналі́на () — місто в Утенському повіті Литви, адміністративний центр Іґналінського району.

Історія

Населення

Відомі люди 
Уродженці
 Діана Расімовічюте — литовська біатлоністка.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Міста Литви
Ігналінський район